Mirosław Ferić (1915-1942), pilote de chasse polonais
 Zoran Ferić (1961- ), écrivain croate